Fornače ima više značenja:
 Fornače (Alesandrija)
 Fornače (Ankona)
 Fornače (Asti)
 Fornače (Benevento)
 Fornače (Bergamo)
 Fornače (Bolonja)
 Fornače (Kazerta)
 Fornače (Komo)
 Fornače (Kremona)
 Fornače (Kuneo)
 Fornače (Firenca)
 Fornače (Frozinone)
 Fornače (Latina)
 Fornače (Leko)
 Fornače (Luka)
 Fornače (Mantova)
 Fornače (Pavija)
 Fornače (Pezaro i Urbino)
 Fornače (Pjačenca)
 Fornače (Pistoja)
 Fornače (Ređo Emilija)
 Fornače (Rimini)
 Fornače (Torino)
 Fornače (Trento)
 Fornače (Vereze)
 Fornače (Verona)
 Fornače (Vičenca)